Bhokraha peut faire référence à :
 Bhokraha, une localité du district de Siraha au Népal ;
 Bhokraha, une localité du district de Sunsari au Népal.